HIStory World Tour — третий и последний сольный концертный тур американского музыканта Майкла Джексона. Проходил с 7 сентября 1996 по 15 октября 1997 года. Перед началом тура, 16 июля 1996 года, Джексон дал бесплатный концерт в честь дня рождения султана Брунея. Во время турне певец посетил 35 стран. 17 сентября 1996 Джексон во второй раз выступил в Москве на стадионе Динамо. В отличие от Bad World Tour и Dangerous World Tour, History World Tour не был проспонсирован компанией Pepsi. «HIStory» стал самым успешным сольным туром 1990-х годов. 

Концерты тура никогда не издавались на DVD, хотя несколько полных видеозаписей просочились в интернет. Шоу посетили более 4,5 миллионов человек. Доходы составили более 165 миллионов долларов.

О туре

Проведение тура 
Тур был анонсирован 29 мая 1996 года. До этого состоялся Dangerous World Tour, который закончился в конце 1993 года. HIStory World Tour стал третьим сольным туром Майкла Джексона и последним перед его смертью в 2009 году. Во время тура певец посетил 35 стран, 58 городов, состоялось 82 концерта. На них побывали 4,5 миллиона поклонников. Первый концерт Джексона в рамках тура, состоявшийся в Летна Парк в Праге, стал одним из крупнейших концертов в его карьере: концерт посетили более 125 000 человек. 17 сентября 1996 Джексон во второй раз выступил в Москве на стадионе Динамо. 3—4 января 1997 года Джексон дал свои единственные два концерта в этом туре в США, в Гонолулу на Aloha Stadium, собрав по 35 000 зрителей в каждый из дней. Джексон является первым артистом в истории, которому удалось полностью собрать этот стадион. 

Во время перерыва в туре Джексон выпустил свой альбом ремиксов Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix. Тур продолжился 31 мая 1997 года на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Изменился сет-лист: в него была добавлена песня «Blood on the Dance Floor», а позже удалились медли Off the Wall и песня «The Way You Make Me Feel». «Blood on the Dance Floor» была удалена из сет-листа после концерта в Осло 19 августа 1997 года.

Джексон выступил на стадионе «Паркен» в Копенгагене в свой 39-й день рождения перед 60 000 поклонниками. Ему преподнесли сюрприз — праздничный торт, марширующий оркестр и фейерверк на сцене после исполнения песни «You Are Not Alone». Концерт на ипподроме Веллингтон в Остенде, первоначально был запланирован на 31 августа 1997 года, но был перенесён на 3 сентября из-за смерти Дианы, принцессы Уэльской.

Королевский концерт в Брунее 
Перед началом тура (до первого концерта в Праге), 16 июля 1996 года Джексон дал бесплатный концерт в Бандар-Сери-Бегаван (Бруней). Концерт был организован в честь празднования пятидесятого дня рождения султана Брунея Хассанала Болкиаха. На шоу присутствовала королевская семья.

Полный концерт никогда не транслировался по телевидению. Раритетная высококачественная запись VHS, находившаяся во владении частных коллекционеров, просочилась в сеть.

Сет-лист 

Сет-лист: 1996—1997
 «Gates of Kiev» (Video Intro)
 Medley: «Scream» / «They Don't Care About Us» / «In the Closet»
 «Wanna Be Startin' Somethin'»
 «Stranger in Moscow»
 «Smooth Criminal»
 «The Wind» (Video Interlude)
 «You Are Not Alone»
 «The Way You Make Me Feel» (исполнялась на некоторых концертах)
 The Jackson 5 Medley: «I Want You Back» / «The Love You Save» / «I'll Be There»
 Off the Wall Medley: «Rock with You» / «Off the Wall» / «Don’t Stop 'Til You Get Enough» (исполнялась на некоторых концертах в 1996 году)
 «Remember the Time» (Video Montage Interlude)
 «Billie Jean»
 «Thriller»
 «Beat It»
 «Come Together» / «D.S.» (исполнялись на некоторых концертах в 1996 году)
 «Blood on the Dance Floor» (исполнялась: Бремен, Мюнхен, Готеборг, Осло, кроме 2 июля)
 «Black Panther» (Video Interlude)
 «Dangerous»
 «Black or White»
 «Earth Song»
 «We Are the World» (Video Interlude)
 «Heal the World»
 «They Don't Care About Us» (Instrumental)
 «HIStory»
 «HIStory Teaser»

Даты концертов

Отменённые и перенесённые концерты

Персонал

Примечания 

Концертные туры Майкла Джексона
Концертные туры 1996 года
Концертные туры 1997 года